Onderdistrict in Indonesië
 Sindang (onderdistrict van Indramayu), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Indramayu in de provincie West-Java
 Sindang (onderdistrict van Majalengka), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Majalengka in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Sindang (Dukuhwaru), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Sindang (Mrebet), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Sindang (Cikijing), een plaats in het bestuurlijke gebied Majalengka in de provincie West-Java
 Sindang (plaats in Indramayu), een plaats in het bestuurlijke gebied Indramayu in de provincie West-Java
 Sindang (Lebakwangi), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuningan in de provincie West-Java
 Sindang (plaats in Majalengka), een plaats in het bestuurlijke gebied Majalengka in de provincie West-Java